

Culture et société 
 Bollé est une marque française de lunettes, masques de ski et casques, originaire d'Oyonnax.

Patronyme 

 Hermann Bollé (1845-1926), un architecte croate ;
 Martin Bollé (1912-1968), un peintre belge.

Toponyme 

 Bollé, une localité du département de Barsalogho ;
 Bollé, une localité du département de Méguet ;
 Bollé, une localité du département de Pissila.